Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 178001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 13 stycznia 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

178001-178100

178101-178200

178201-178300

178301-178400

178401-178500

178501-178600

178601-178700

178701-178800

178801-178900

178901-179000

Przypisy 

Lista planetoid 178001-179000